Oliva kan syfta på:

 Oliva (djur) – ett släkte av snäckor
 Freden i Oliva – en fred 1660

Geografi

Antarktis 

 Oliva (udde),

Argentina 

 Oliva (kommunhuvudort), Córdoba,

Mauritius 

 Olivia (ort), Flacq,

Polen 

 Oliwa (ort i Polen), Pommerns vojvodskap, Gdańsk, 
Oliwa – en stadsdel i Gdańsk

Spanien 

 Oliva, kommun, Valencia, Província de València, 
 Oliva, kommunhuvudort, Valencia, Província de València, 
 Oliva (kommun i Spanien, Kanarieöarna), Provincia de Las Palmas, 
 La Oliva, ort, Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Oliva de Plasencia (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Oliva de Plasencia (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar